Hazas de Cesto är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Hazas de Cesto ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Hazas de Cesto är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Hazas de Cesto. Runt Hazas de Cesto är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santander,  km väster om Hazas de Cesto. Omgivningarna runt Hazas de Cesto är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien